The Man Hunter – film del 1919 diretto da Frank Lloyd
The Man Hunter – film del 1930 diretto da Ross Lederman